GNU Common Lisp, compilador del Projecte GNU
 Glutamat-cisteïna lligasa, complex enzimàtic que intervé en la síntesi del glutatió
 Revestiment d'argila geosintética (del seu nom en anglès Geosynthetic Clay Liner), material usat en la construcció d'abocadors